Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Romaniak – polski historyk
 Ludwik Romaniak – nauczyciel biologii, samorządowiec, działacz społeczny
 Ryszard Romaniak – polski żużlowiec
 Stanisław Romaniak – polski poeta i rzeźbiarz